Guds stad kan syfta på:

 Guds stad (bok) – ett bokverk från 400-talet av den kristne kyrkofadern Augustinus
 Guds stad (film) – en brasiliansk film från 2002 i regi av Fernando Meirelles